Traité (avec un accent aigu) est un nom commun qui peut désigner :
 un traité, contrat ou accords en droit international public ;
 un traité, ouvrage à but pédagogique qui illustre d'une manière qui se veut complète et exhaustive tout sujet de connaissances.

Voir aussi